Albrecht VII (1486-1547), książę Meklemburgii
 Albrecht VII Habsburg (1559-1621), arcyksiążę austriacki, arcybiskup Toledo

de:Liste der Herrscher namens Albrecht#Albrecht VII.